Esta é uma lista de nações africanas e territórios não soberanos da África classificadas por Produto Interno Bruto (PIB) em Paridade do poder de compra (PPC). Os valores são expressos em dólar internacional, para as nações africanas de acordo com o Fundo Monetário Internacional de 2021 e para os territórios não soberanos pela CIA The World factbook e outras fontes na internet com dólar internacional entre 2017 e 2019.

Ver também 
 Economia da África
 Crescimento econômico
 Relatórios econômicos

PIB (PPC)
Africa Pib Ppc
Paises Africa
Economia da África
Listas de países por produto interno bruto